Епархия Гранады — название католических епархий.

 Архиепархия Гранады — архиепархия в Испании;
 Епархия Гранады (Никарагуа) — епархия в Никарагуа;
 Епархия Гранады (Колумбия) — епархия в Колумбии.